ГЕТ-Ліга 2016—2017 () — 78-й сезон ГЕТ-Ліги проводиться під егідою Норвезького хокейного союзу. Чемпіонат стартував 10 вересня 2016, а фінішував 11 квітня 2017. Всьоме та вшосте поспіль чемпіоном Норвегії став «Ставангер Ойлерс».

Клуби

Перший етап

Статистика

Найкращі бомбардири (кваліфікація) 

Джерело: hockey.no

Плей-оф

Кваліфікація

Джерела 
 Офіційний сайт  
 ГЕТ-Ліга на scoresway 

Норвегія
Норвегія
2017